Віта́лій Анато́лійович Івандю́́к (  — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Закінчив Маловисківське ПТУ № 16 2000 року, здобув спеціальність «муляр, монтажник з монтажу сталевих та з/б конструкцій, електрозварник ручної дугової зварки». Працював у Маловисківському районному управлінні газового господарства.

Мобілізований, механік відділення технічного обслуговування, взвод забезпечення гаубичного артилерійського дивізіону, 95-а окрема аеромобільна бригада. Майже рік перебував у зоні бойових дій.

Загинув 3 червня 2015-го від чисельних кульових поранень під час несення служби у базовому таборі в місті Слов'янськ (Славкурорт). Боєць однієї з аеромобільних бригад відкрив вогонь по побратимах. 3 вояки загинули, 2 зазнали поранень; убивцю застрелили на місці. Тоді ж загинув  Шевченко Віталій Федорович та ще один вояк.

Без Віталія лишились батько Анатолій Петрович, мама Світлана Станіславівна, дружина Оксана Анатоліївна, донька Наталія 2003 р.н. та син Віталій 2004 р.н.

7 червня 2015 року похований в місті Мала Виска.

Вшанування 
 1 вересня 2016 року на фасаді маловисківського ПТУ № 16 відкрито меморіальну дошку Віталію Івандюку.

Примітки

Посилання 
 Івандюк Віталій Анатолійович 
 Трагедія на Славкурорті
 Герої не вмирають 
 Віталій Івандюк
 Небесна Гвардія

Уродженці Малої Виски
Померли у Слов'янську
Поховані в Маловисківському районі